Captain America: New World Order é um futuro filme de ação, super-heróis, aventura americano escrito por Malcolm Spellman e Dalan Musson e dirigido por Julius Onah, o filme é estrelado por Anthony Mackie no papel de Sam Wilson / Capitão América o elenco ainda conta com Danny Ramirez, Carl Lumbly, Shira Haas, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Ele pretende ser o trigésimo-quarto filme do Universo Cinematográfico Marvel e faz parte da fase cinco, o filme é considerado uma sequência da franquia Capitão América sendo uma sequência de Captain America: The First Avenger (2011), Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016) e The Falcon and the Winter Soldier (2021).

Captain America: New World Order está programado para ser lançado nos Estados Unidos em 3 de Maio de 2024 pela Walt Disney Studios Motion Pictures.

Sinopse 
"O filme explorará os efeitos que Sam Wilson sofrerá após se tornar o Capitão América."

Elenco 
 Anthony Mackie como Sam Wilson / Capitão América
 Shira Haas como Ruth Bat-Seraph / Sabra
 Tim Blake Nelson como Samuel Sterns / O Líder
 Harrison Ford como General Thaddeus Ross

Produção 
Em Abril de 2021, foi revelado que um quarto filme do Capitão América estava em desenvolvimento, com um roteiro co-escrito por Malcolm Spellman e Dalan Musson. A dupla atuou anteriormente como roteirista principal e redatora da equipe, respectivamente, dm The Falcon and the Winter Soldier (2021) série do Disney+. Anthony Mackie juntou-se em Agosto do mesmo ano, para encabeçar o filme reprisando seu papel como Sam Wilson / Capitão América. Julius Onah foi escolhido para dirigir em julho de 2022. As filmagens devem começar no início de 2023. Captain America: New World Order está programado para ser lançado em 3 de Maio de 2024.

Danny Ramirez e Carl Lumbly reprisam seus respectivos papéis de Joaquin Torres / Falcão e Isaiah Bradley de Falcão e o Soldado Invernal, ao lado de Tim Blake Nelson como Samuel Sterns / O Líder de The Incredible Hulk (2008). Em 10 de Setembro de 2022 a atriz Shira Haas se juntou ao elenco como Ruth Bat-Seraph / Sabra. Harrison Ford interpreta Thaddeus "Thunderbolt" Ross, substituindo William Hurt devido a sua morte, ele intrepetou o personagem em filmes anteriores do MCU.

Filmes dos Estados Unidos de 2024
Filmes de super-heróis dos Estados Unidos
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes de aventura dos Estados Unidos
Filmes de super-heróis da década de 2020
Filmes de ação da década de 2020
Filmes de aventura da década de 2020
Filmes em língua inglesa da década de 2020